Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, nota come La Cabaña, è un complesso fortificato del XVIII secolo situata nella parte sinistra rialzata del porto dell'Avana, a Cuba. È la più grande fortezza mai eretta dagli spagnoli in America, e la terza fortezza più grande dell'America.

Storia 

Fu eretta durante la guerra dei sette anni, sotto Carlo III di Spagna, dopo che Cuba, catturata dagli inglesi nel 1762, venne ceduta nuovamente alla Spagna in cambio della Florida. la costruzione cominciò nel 1763, e terminò nel 1774. Venne usata successivamente da Che Guevara per diversi mesi come quartier generale e prigione militare.

Oggi è la sede principale della Fiera Internazionale del Libro e della Biennale dell'Avana.

Altri progetti

Architetture dell'Avana
Fortezze di Cuba